Rakuten Japan Open Tennis Championships 2016 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 w sezonie 2016 z cyklu Rakuten Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 3–9 października 2016 roku w Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 506 835 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2016 w tenisie ziemnym
2016
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)